Тодор Бояджиев може да се отнася за:
 Тодор Бояджиев (1931 - 2022) – български езиковед, член-кореспондент на БАН, ректор на ВПИ в Шумен (1983 – 1986)
 Тодор Бояджиев (1939 - 2022) – български инженер, политик, офицер, генерал-майор от Държавна сигурност